Lagrange ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Marie Lagrange (* 1962), französische Astrophysikerin
 Charles Henri Lagrange (1851–1932), belgischer Mathematiker und Astronom
 Eugène Lagrange, belgischer Mediziner
 François Joseph de Lagrange-Chancel (1677–1758), französischer Dramatiker
 Georges Lagrange (1929–2014), französischer Geistlicher, Bischof von Gap
 Gerhard Lagrange, österreichischer Dirigent und Komponist 

 Léo Lagrange (1900–1940), französischer Sozialist und Politiker
 Marie-Joseph Lagrange (1855–1938), französischer Priester
 Réginald Garrigou-Lagrange (1877–1964), französischer Dominikaner
 Valérie Lagrange (* 1942), französischer Schauspieler

Lagrange ist der Name folgender Orte:

Gemeinden in Frankreich:
 Lagrange (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Lagrange (Landes) im Département Landes
 Lagrange (Territoire de Belfort) im Département Territoire de Belfort

Orte in den Vereinigten Staaten:
 LaGrange (Arkansas)
 LaGrange (Georgia)
 LaGrange (Indiana)
 LaGrange (Maine)
 LaGrange (New York)
 LaGrangeville (New York)
 LaGrange (Ohio)
 La Grange (Wyoming)

in der Antarktis:
 Île Lagrange, Insel vor der Küste des Adélielands
 Lagrange Peak, Berg auf der Brabant-Insel im Palmer-Archipel

auf dem Mond:
 Lagrange (Mondkrater), benannt nach Joseph-Louis Lagrange

Lagrange steht für:
 Château Lagrange, französisches Weingut in Bordeaux
 Lagrange-Holidays, französisches Unternehmen im Bereich Ferienunterkünfte
 Satz von Lagrange
 Lagrangesche Betrachtungsweise
 Lagrange-Dichte
 Lagrange-Dualität
 Lagrange-Formalismus und Lagrange-Funktion in der Physik
 Lagrange-Kreisel
 Lagrange-Multiplikator
 Lagrange-Polynom, siehe Polynominterpolation
 Lagrange-Punkte, die Gleichgewichtspunkte des als sogenanntes eingeschränktes Dreikörperproblem bekannten speziellen Sonderproblems der Himmelsmechanik
 Lagrange-Resolvente
 Lagrange Weltraummission, der anfängliche Name für ESA Vigil 

LaGrange bezeichnet mehrere gleichnamige, im National Register of Historic Places (NHRP) gelistete Objekte:
 LaGrange (Cambridge, Maryland), NRHP-ID: 80001809
 LaGrange (Harris Crossroads, North Carolina), NRHP-ID: 82003519

Siehe auch:
 La Grange
 (1006) Lagrangea, Asteroid